Jelizowo – osiedle typu miejskiego na Białorusi w obwodzie mohylewskim
 Jelizowo – miasto w Rosji w Kraju Kamczackim